Коваленко Григорій:
* Коваленко Григорій Андрійович (1867, Коломак — 1938, Київ) — український письменник, журналіст.
 Коваленко Григорій Михайлович (1926–2011) — кандидат географічних наук, доцент, учасник Німецько-радянської війни.
 Коваленко Григорій Олексійович (1868, Баришівка — 1937, Полтава) — український письменник, художник, етнограф.